Барри Моррис Голдуотер (; 2 января 1909 — 29 мая 1998) — американский политик и писатель. Сенатор от штата Аризона в 1953—1965 и 1969—1987 годах, а также кандидат Республиканской партии в президенты страны на выборах 1964 года. Влиятельный участник неофициальной консервативной коалиции, противостоявшей либералам в Конгрессе.

Биография 
Отец — бизнесмен еврейского происхождения, перешедший в епископальную церковь.

Участвовал во Второй мировой войне лётчиком военной авиации, вышел в отставку в звании генерал-майора. В 1952 избран сенатором от штата Аризона

Кандидат в президенты от Республиканской партии на выборах 1964 года, предвыборную кампанию вёл под лозунгом «Экстремизм в защиту свободы не есть зло!». Проиграл со значительным отставанием представителю демократов Линдону Джонсону, получив 38 % голосов избирателей и лишь 52 голоса выборщиков, выиграв только в родной Аризоне и 5 южных штатах.

Придерживался правоконсервативных взглядов. Его кандидатуру активно поддерживал Гарольд Хант. В советской печати часто служил символом агрессивной политики США, так как последовательно придерживался антикоммунистических взглядов. Антикоммунистическая риторика Голдуотера, который видел практически во всём происки «красных», стала объектом исследования лингвистов и специалистов по когнитивной психологии. Была построена модель мира по Барри Голдуотеру, проявляющаяся в различных риторических стратегиях (известная статья R. P. Abelson. «Differences Between Belief and Knowledge Systems», 1979).

Со временем взгляды Голдуотера несколько смягчились. К середине 1980-х годов Барри Голдуотер начал высказываться в поддержку борьбы гомосексуалов за свои права и критиковать наиболее ярых противников абортов. Он оказал большое влияние на консервативно-либертарианское движение.

Преемником Голдуотера в кресле сенатора от Аризоны стал Джон Маккейн.

Личная жизнь 
В 1934 году Голдуотер женился на Маргарет Джонсон. У них родилось четверо детей — дочери Джоанн (род. 1936) и Пегги (род. 1944), а также сыновья  (род. 1938) и Майкл (род. 1940). Барри Голдуотер-младший занимал должность члена Палаты представителей США от Калифорнии в 1969—1983 годах.

Джонсон умерла в 1985 году, после чего в 1992 году Голдуотер женился на медсестре Сьюзан Шаффер Векслер.

Смерть 
В 1996 году Голдуотер перенёс обширный инсульт. В сентябре 1997 года его семья сообщила, что Голдуотер находится на ранней стадии болезни Альцгеймера. 29 мая 1998 году он скончался в своём доме в Парадайс-Валли, Аризона.

Примечания

Ссылки 

 
 Александр Сиротин о Голдуотере

! colspan="3" style="background: #FFBF00;" | Сенат США

Политики США XX века
Сенаторы-республиканцы США
Либертарианцы США
Сенаторы от штата Аризона
Деятели антикоммунистических организаций
Персоналии:Холодная война
Американские лётчики Второй мировой войны
Генерал-майоры (США)
Кандидаты в президенты США (1964)
Активисты прочойс США
Активисты ЛГБТ-движения в США
Выпускники Аризонского университета
Награждённые Трофеем Хармона
Члены Городского совета Финикса